Рональд «Ронни» Кэмпбелл Симпсон (; , Глазго, Шотландия — , Глазго, Шотландия) — шотландский футбольный вратарь. В значительной степени известен своими выступлениями за «Селтик», в котором стал одним из «Лиссабонских львов» — первой британской командой, победившей в Кубке Европейских Чемпионов в 1967 году. Ранее в свой карьере Симпсон дважды выигрывал Кубок Англии в составе «Ньюкасл Юнайтед». Также он выступал за «Куинз Парк Рейнджерс», «Терд Ланарк», «Хиберниан». В 1948 году Симпсон представлял Великобританию на Олимпийских играх. Тем не менее, за сборную Шотландии он дебютировал лишь в 1967 году, став её самым взрослым дебютантом (36 лет). Это была известнейшая победа со счетом 3:2 над тогдашними чемпионами мира англичанами на «Уэмбли».

Достижения 
Командные

 «Ньюкасл Юнайтед»
 Обладатель Кубка Англии (2): 1952, 1955

 «Селтик»
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1966/67
 Чемпион Шотландии (4): 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69
 Обладатель Кубка Шотландии: 1966/67
 Обладатель Кубка шотландской лиги (3): 1965/66, 1966/67, 1967/68
 Обладатель Кубка Глазго (2): 1966/67, 1967/68

Личные
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов: 1967

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки олимпийской сборной Великобритании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Селтик»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Гамильтон Академикал»
Члены Зала славы шотландского футбола